Gyges (mythologie), een van de drie Honderd-Handige reuzen
Gyges van Lydië, een Koning uit Lydië
Candaules en Gyges, het verhaal van Herodotos
Ring van Gyges, een parabel van Plato